Nicola ima više značenja:
 Nicola, Asti
 Nicola, La Spezia